Ислам в Сенегале является преобладающей религией.

Примерно 97 % населения страны составляют мусульмане.

Ислам получил в Сенегале распространение в XI веке.

Суфийские братства расширили здесь своё присутствие с началом французской колонизации во второй половине XIX века.

Ссылки 
 Густерин П. Рейтинг исламских государств // ЦентрАзия.
 СЕНЕГАЛ // Большая российская энциклопедия.

Сенегал